William Acland peut désigner :

 William Acland,  baronnet (1847-1924), amiral de la Royal Navy ;
 William Acland,  baronnet (1888-1970), soldat de la Première Guerre mondiale.